SBV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sabah (Papua Nuova Guinea)
 sbv – codice ISO 639-3 della lingua sabina